Gianluca Mager era il detentore del titolo e non era presente perché ha partecipato al Winston-Salem Open. Il torneo è stato vinto da Giulio Zeppieri battendo in finale Flavio Cobolli 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Andrej Martin (secondo turno)
 Juan Manuel Cerundolo (primo turno)
 Jay Clarke (primo turno)
 Tim Van Rijthoven (secondo turno)

  Matteo Viola (primo turno)
  Jack Draper (primo turno)
  Riccardo Bonadio (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta 
{{torneo-tennis-4 colonne
| RD1=Primo turno
| RD2=Secondo turno
| RD3=Quarti di finale
| RD4=Semifinali
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Martin
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= J Berrettini
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=
| RD1-team03={{Tutto attaccato| TA Tirante}}
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P Chrysocos
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=ALT
| RD1-team05= F Forti
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Quiroz
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= N Alvarez
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= R Bonadio
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= T Van Rijthoven
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= E Maggioli
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Kotov
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= F Cobolli
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= J Jahn
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{Tutto attaccato| P Krstin}}
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= A Dougaz
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Draper
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Martin
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02={{Tutto attaccato| TA Tirante}}
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Quiroz
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= N Alvarez
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= T Van Rijthoven
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= F Cobolli
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= P Krstin
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= A Dougaz
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=
| RD3-team01=

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 2021